Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1990 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1989/90, 30-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 9 мая на стадионе «Уллеви» в Гётеборге. В матче встретились итальянская «Сампдория» и бельгийский «Андерлехт».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1989/1990

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1990
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1990 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1990
Кубок обладателей кубков УЕФА 1990
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
Международные соревнования по футболу в Швеции
События 9 мая
Спорт в Швеции в 1990 году
Спорт в Бельгии в 1990 году
Спорт в Италии в 1990 году